

Događaji

Rođenja 
 Gorgija, grčki filozof

Smrti